Colfax megye (Nebraska)
Colfax megye (Új-Mexikó)